Вільне́в-сюр-Альє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 100 км на північ від Клермон-Феррана, 13 км на північний захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1017,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Вільнев-сюр-Альє на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-сюр-Альє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-сюр-Альє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Альє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-сюр-Альє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє